Antoniów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Antoniów (Bałtów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Gnojno) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Imielno) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Kije) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Krasocin) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Raków) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antoniów (Radomyśl nad Sanem) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Antoniów (Dobra) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Antoniów (Kodrąb) in der Woiwodschaft Łódź
 Antoniów (Ligota Wielka) in der Woiwodschaft Łódź
 Antoniów (Opoczno) in der Woiwodschaft Łódź
 Antoniów (Żarnów) in der Woiwodschaft Łódź
 Antoniów (Milejów) in der Woiwodschaft Lublin
 Antoniów (Chlewiska) in der Woiwodschaft Masowien
 Antoniów (Ciepielów) in der Woiwodschaft Masowien
 Antoniów (Gielniów) in der Woiwodschaft Masowien
 Antoniów (Jedlińsk) in der Woiwodschaft Masowien
 Antoniów (Skaryszew) in der Woiwodschaft Masowien
 Antoniów (Stara Kamienica) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Antoniów (Ozimek) in der Woiwodschaft Oppeln
 Antoniów (Dąbrowa Górnicza) in der Woiwodschaft Schlesien
 Antoniów (Kłomnice) in der Woiwodschaft Schlesien
 Antoniów (Kruszyna) in der Woiwodschaft Schlesien
 Antoniów (Mykanów) in der Woiwodschaft Schlesien